

Макс — місто, штат Північна Дакота
 Макс — переписна місцевість, штат Небраска

 Макс — вісімнадцята серія четвертого сезону американського науково-фантастичного телевізійного серіалу «Цілком таємно».
 Скажений Макс — австралійський бойовик-антиутопія режисера Джорджа Міллера.
 Скажений Макс 2 (Воїн дороги) — австралійський бойовик-антиутопія режисера Джорджа Міллера, сиквел фільму Скажений Макс.
 Скажений Макс 3 — австралійський бойовик-антиутопія режисера Джорджа Міллера, другий сиквел фільму Скажений Макс.
 Шалений Макс: Дорога гніву — постапокаліптичний екшн-фільм режисера Джорджа Міллера, що є четвертим у франшизі про Макса Рокатанського.

Див. також 
 Макс Кавалера